Niederhausen ist der Ortsname in
 Baden-Württemberg
 Niederhausen (Rheinhausen), Ortsteil der Gemeinde Rheinhausen, Landkreis Emmendingen
 Bayern
 Niederhausen (Pfaffenhofen an der Roth), Ortsteil des Marktes Pfaffenhofen an der Roth, Landkreis Neu-Ulm
 Niederhausen (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Niederhausen (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein
 Nordrhein-Westfalen
 Niederhausen (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl, Oberbergischen Kreis 
 Rheinland-Pfalz
 Niederhausen (Nahe), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach
 Niederhausen an der Appel, Gemeinde im Donnersbergkreis
 Niederhausen (Pracht), Ortsteil der Gemeinde Pracht, Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Niederhausen (Winterbach), Ortsteil der Gemeinde Winterbach (Pfalz), Landkreis Südwestpfalz

Weiteres:
 Stausee Niederhausen in Rheinland-Pfalz
 Nahetal von Boos bis Niederhausen, Naturschutzgebiet, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Niederhaus
 Niedernhausen (Begriffsklärung)
 Niedershausen
 Niederhäusern
 Niederhauser
 Niederhäuser
 Unterhausen